Asael má více významů:
 Asáél – postava z biblické apokryfní 1. kniha Henochovy
 Nachal Asa'el – vádí (kaňon) v Judské poušti
 Asa'el (neboli Micpe Asa'el) –  malá izraelská osada na Západním břehu Jordánu
 Asael Lubotzky - Izraelský autor, lékař